Jošt je lahko:

 Jošt, moško osebno ime 
 Jošt, priimek več znanih ljudi
 Jošt, poltrdi sir
 Sveti Jošt nad Kranjem,  vzpetina in naselje v občini Kranj